Себраза́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Эстен. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12265.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 145 км северо-восточнее Тулузы, в 21 км к северу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 516 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 300 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 216 были экономически активными, 84 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 216 активных работали 208 человек (117 мужчин и 91 женщина), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 84 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 30 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Мост Эстен через реку Ло. Памятник истории с 2005 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон